Tellus was een oud-griekse Athener, die Solon de gelukkigste man ooit heeft genoemd. Aldus Herodotus.
 Tellus (godin). Een Romeinse godin (ook wel bekend onder de naam Fauna of Terra). Haar Griekse variant heet Gaea.
 Tellus (televisieserie). Een Finse crimeserie.
 Een alternatieve naam voor de planeet Aarde, onder andere in sciencefiction.

 Plateelbakkerij Tellus
 Tellus Institute, een Amerikaans instituut voor milieuonderzoek 
 Een softwarebedrijf in Rotterdam, zie Tellus (bedrijf)